Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Germantown – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Germantown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Mason
 Germantown – miejscowość spisowa w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Germantown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Germantown – miejscowość spisowa w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Germantown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Germantown – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Shelby
 Germantown – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Germantown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Germantown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Germantown (Germantown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Germantown (Germantown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Germantown (Germantown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Germantown (Germantown Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Germantown (Germantown Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Germantown (Germantown Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Germantown (Germantown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Germantown (Germantown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington

Inne:
 Germantown – dawniej miasto, obecnie dzielnica Filadelfii w stanie Pensylwania